Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1929, no circuito de Indianapolis na quinta-feira, 30 de Maio de 1929.

1929
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1929